Keru (Eritrea), plaats in Eritrea
 Keru (Lombok), bestuursgebied in Indonesië